Clypeoceriospora är ett släkte av svampar. Clypeoceriospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeoceriospora